Arriba peut renvoyer à :
 Arriba, organe de presse de la Phalange espagnole ;
 Arriba, une localité du Colorado, aux États-Unis ;
 arriba, un arôme de chocolat, également utilisé comme nom alternatif de la variété nacional.